Adolf Arenhold ist der Name folgender Personen:

* Adolf Arenhold (Verwaltungsjurist) (1803–1857), deutscher Verwaltungsjurist
 Adolf Johann Gustav Arenhold (Adolph Johann Gustav Arenhold; ... Ahrenhold; ... Ahrenholdt; 1769–1854),  Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Amtsschreiber und Geheimer Kanzleirat, Hofrat, Kabinetts- und Innenminister des Königreichs Hannover